muziek:
 Lost and Found (Mudvayne), het derde album van de Amerikaanse band Mudvayne
 Lost and Found (1986-89), een album van de Britse rockband The Kinks
 Lost and Found (IU), album van de Japanse zangeres IU
 Lost & Found (album) van Erwin van Ligten
 Lost & Found (Ian Van Dahl), album
 films:
 Lost and Found (1979) van Melvin Frank met George Segal en Glenda Jackson
 Lost and Found (1994), videofilm van Scott Harris
 Lost & Found (1999) van Jeff Pollack met David Spade en Ever Carradine
 Lost and Found (2006) van David Blake met Brett Climo
 Lost and Found (2008), animatiefilm van Philip Hunt
 Lost & Found (2009), televisiefilm van Michael Engler 
 Lost and Found (2012), Nederlandse korte film
 Lost & Found (2016) van Joseph Itaya met Justin Kelly en Benjamin Stockham
 Lost & Found (2018) van Nicole van Kilsdonk met Hannah Hoekstra en Florian Stetter
 Lost & Found (Melrose Place), aflevering van Melrose Place